Ghorpade ist der Familienname folgender Personen:

 Sanyogita Ghorpade (* 1992), indische Badmintonspielerin
 Sujay Ghorpade (* 1965), indischer Tischtennisspieler